Ресавци могу да буду:

 Расавци (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Расавци (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ
 Доњи Ресавци, насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ